Osoby o nazwisku Damięcki:
 Dobiesław Damięcki
 Damian Damięcki
 Maciej Damięcki
 Mateusz Damięcki
 Grzegorz Damięcki